Yoshiobodes är ett släkte av kvalster. Yoshiobodes ingår i familjen Carabodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Yoshiobodes